Arleta bezeichnet:

Geographie:
 Arleta (Los Angeles), Wohngegend in Los Angeles, Vereinigte Staaten
 Arleta (Navarra), Ort in der Gemeinde Esteríbar, Spanien

Personen:
 Arleta (Sängerin) (1945–2017), griechische Sängerin